Всеобщие выборы в Замбии проходили 12 августа 2021 года. На них избирались президент и депутаты Национальной ассамблеи. Хакаинде Хичилема из Объединённой партии национального развития был избран президентом, победив действующего Эдгара Лунгу из Патриотического фронта.

16 августа Лунгу признал поражение в телевизионном обращении, отправив письмо и поздравив Хичилему.

Избирательная система 
Президент избирается по системе абсолютного большинства в два тура. Из 167 депутатов Национальной ассамблеи 156 избираются в ходе всеобщих выборов по одномандатным округам, 8 назначаются президентом, а остальные 3 являются членами ex officio: вице-президент, Спикер и два заместителя спикера (один избирается из числа лиц, не входящих в Национальное собрание, а другой — из числа избранных членов палаты). Голосовать могут граждане старше 18 лет, кандидат в депутаты должен достичь 21 года.

Предвыборная кампания 
15 мая 2021 года председатель Избирательной комиссии Замбии Исау Чулу объявил о старте избирательной кампании. Однако политикам посоветовали свести к минимуму скопление большого количества людей во время предвыборных митингов из-за пандемии COVID-19. Национальная ассамблея была распущена 12 мая президентом Эдгаром Лунгу, чтобы обеспечить равные условия для кампании. Однако Лунгу оставался на своём посту в соответствии с конституционными требованиями до избрания нового президента.

Лунгу начал свою избирательную кампанию 26 мая. Он также поручил полиции и Министерству здравоохранения обеспечить соблюдение правил и рекомендаций по охране здоровья, связанных с пандемией COVID-19. 3 июня из-за роста числа случаев COVID-19 Избирательная комиссия снова приостановила предвыборные митинги, чтобы избежать скопления людей. 15 июня Избирательная комиссия запретила Патриотическому фронту и Объединённой партии национального развития проводить кампании в Лусаке, Мпулунгу, Намвала и Наконде из-за политического насилия. Комиссия также запретила все роуд-шоу по всей стране, чтобы обуздать распространение COVID-19. 1 августа Лунгу приказал развернуть армию, чтобы помочь полиции бороться с эскалацией политического насилия во время кампании.

28 июля генеральный секретарь Объединённой партии национального развития Батуке Именда опубликовал заявление о том, что партия разочарована тем, что президент Лунгу использовал правительственные учреждения для того, чтобы не допустить предвыборной кампании кандидата в президенты Хакаинде Хичилемы. 30 июля Хичилема и его команда не смогли попасть в Чипату и были задержаны на взлётно-посадочной полосе аэропорта Чипаты. Перед прибытием Хичилемы в Чипату полиция разогнала его сторонников слезоточивым газом. 3 августа полиция в Мбале заблокировала въезд Хичилемы и его предвыборной группы в город, при этом полиция заявила, что ему необходимо разрешение на въезд.

Хичилема резко критиковал Лунгу, утверждая, что он использовал государственную власть, чтобы помешать выборам. В видеоролике кампании Хичилема изобразил Лунгу морально коррумпированным человеком с историей плохого управления денежными средствами, одновременно изображая себя ответственным за финансы.

Ход голосования 
В день выборов 12 августа 2021 года несколько пользователей Twitter сообщили, что социальные сети, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, по всей видимости, отключены в стране. Интернет-пользователи использовали VPN-сервисы, чтобы обойти ограничения на WhatsApp и социальные сети. Постоянный секретарь службы информации и радиовещания Амос Малупенга опроверг эти сообщения, назвав их «злонамеренными». Далее он продолжил, что «правительство не потерпит злоупотребления интернетом, и, если случится какое-либо нарушение, правительство ожидает, что граждане будут использовать интернет ответственно. Но если кто-либо решит злоупотреблять интернетом, чтобы ввести в заблуждение и дезинформировать, правительство не будет стеснятся ссылаться на соответствующие законодательные положения, чтобы предотвратить любое нарушение закона и порядка, пока в стране проходит период выборов», — сказал Малупенга. В ходе его комментария в стране по-прежнему были ограничены сайты социальных сетей.

Результаты

Президентские выборы 
16 августа Хакайнде Хичилема был объявлен избранным президентом Замбии. На момент объявления было подсчитано 155 из 156 избирательных округов Замбии, и только избирательный округ Мандеву еще не объявил результаты. Поскольку голосов в этом округе было недостаточно, чтобы повлиять на результат, избирательная комиссия объявила о победе Хичилемы. Эдгар Лунгу признал поражение вскоре после объявления.

Выборы в Национальную ассамблею

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
2021 год в Замбии
Август 2021 года